„Тойота Ярис“ (Toyota Yaris) е модел малки автомобили (сегмент B) на японската компания „Тойота“, произвеждани в четири последователни поколения от 1999 година.

Той заменя модела „Тойота Старлет“ и подобно на него се предлага като хечбек с три или пет врати. Първото поколение на модела става Автомобил на годината в Европа за 2000 година.

Toyota Yaris е не само един от най-малките, но и най-евтините автомобили на автомобилния производител. Уникалният му външен вид сред гамата на Toyota се дължи на факта, че е базиран на дизайна на Mazda 2.

Бележки 

Ярис
Малки автомобили